Captain Marvel může být:

postava 
 Captain Marvel (DC Comics) (též Shazam) – superhrdina z komiksů Fawcett Comics a DC Comics, alter ego Billyho Batsona
 Carol Danvers – superhrdina z komiksů Marvel Comics, jehož jméno používalo více postav
 Carol Danversová (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z Marvel Cinematic Universe

ostatní 
 Captain Marvel (album) – album amerického saxofonisty Stana Getze z roku 1972
 Adventures of Captain Marvel – americký filmový seriál režisérů Williama Witneyho a Johna Englishe z roku 1941 s postavou od Fawcett Comics
 Captain Marvel (film) – americký film režisérů Anny Bodenové a Ryana Flecka z roku 2019 s postavou od Marvel Comics